Zomba är ett släkte av skalbaggar. Zomba ingår i familjen Melolonthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar